Reijola kan syfta på:

Reijola, Joensuu – en tätort i Joensuu i Norra Karelen
 Reijola – finskt namn på ett distrikt i Helsingfors stad, Grejus distrikt